Площево:

 Площево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Площево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Площево— деревня в Пинском районе Брестской области, Белоруссия.